Мауї може стосуватися:

Мауї () — другий за величиною острів архіпелагу Гаваї (Східна Полінезія, входить до складу США на правах окремого штату).
 Мауї — один з основних героїв полінезійської міфології, напівбог-напівлюдина, деміург.
 Мауї — округ у штаті Гаваї.